En Pologne, Magdalenów peut faire référence à : 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Magdalenów, un village du powiat de Kalisz.

dans la voïvodie de Łódź
 Magdalenów, un village du powiat de Bełchatów,
 Magdalenów, un village du powiat de Łask.